Кристен Вил (; род. 24 июля 1981 года в Аделаиде, Южная Австралия, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2001 года в первом раунде под общим тринадцатым номером командой «Финикс Меркури». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Кристен Вил родилась 24 июля 1981 года в городе Аделаида (штат Южная Австралия).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте wnbl.com.au
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки «Даллас Фьюри»
Игроки «Сидней Юни Флэймз»
Игроки «Логан Тандер»
Игроки «Мельбурн Бумерс»